Međuopćinska liga Split - Makarska  u sezoni 1977./78. predstavlja ligu 5. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a ligu je osvojio Omiš.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 
p - prekinuta utakmica

Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Dalmatinska liga 1977./78. 
 Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split 1977./78. 
 Međuopćinska liga Dubrovnik-Metković-Korčula-Lastovo 1977./78. 
 Liga Šibenskog saveza 1977./78.
 A liga NSO Zadar 1977./78.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Gizdić Jurica: 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza, Split, 2010.,  (str. 80-81) 
 Gizdić Jurica: 80 godina kliškog Uskoka, Klis, 2010.,  (str. 74-76) 
 Gizdić Jurica: NK Mračaj : veliki klub iz malog mista, Runovići, 2009.,  
 Gizdić Jurica: NK Omladinac : 100 godina baluna u Vranjicu, Vranjic, 2014.,  
 Gizdić Jurica: NK Orkan : 90 godina nogometa u Dugom Ratu, Dugi Rat, 2008.,  (str. 113-115) 
 Gizdić Jurica: Stobrečki Primorac, Stobreč, 2003.,  (str. 73-75) 
 Gizdić Jurica: Urania : baškovoška zvijezda vodilja : 1922. – 2002. Baška Voda, 2002.,  (str. 71-73) 
 Gizdić Jurica, Raffanelli Anđelo: Vječni Zmaj pod Biokovom, Makarska, 2007.,  (str. 97-98) 
 Vujina Bogdan, Tomić Mate: Prvih 90 naših godina ..., Kaštela, 2002.,  (Val - Kaštel Stari; str. 109-110) 
 Gizdić Jurica: 50 godina Jadrana iz Tučepi, Tučepi, 2017.,  (str 56-58)  
  

1977-78
1977-78
MOL Split